Zafra (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
Zafra (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)